Iseo-myeon kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Iseo-myeon, Wanju-gun, socken i Wanju-gun, Norra Jeolla, 
 Iseo-myeon, Cheongdo-gun, socken i Cheongdo-gun, Norra Gyeongsang, 
 Iseo-myeon, Hwasun-gun, socken i Hwasun-gun, Södra Jeolla,